Михаи́л Петухо́в:
 Петухов, Михаил Онисифорович (1845—1895) — русский музыкальный критик и переводчик.
 Петухов, Михаил Серафимович (1933—2013) — советский, украинский яхтсмен, тренер.
 Петухов, Михаил Степанович (род. 1954) — советский и российский пианист и композитор.